Krokocie – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Ełk
 Krokocie – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Ełk